Lumme bezeichnet:
 einen Meeresvogel, siehe Lummen
 (2600) Lumme, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Lumme ist der Familienname folgender Personen:
 Antero Lumme (1934–2016), finnischer Radrennfahrer
 Jyrki Lumme (* 1966), finnischer Eishockeyspieler
 Sonja Lumme (* 1961), finnische Schlagersängerin.